FFD kan syfta på: 

 FFD – Försvarets förvaltningsdirektion
 FFD – en bankterm som avser första dagen försäljning av värdepapper kan ske, se  värdepapper
 FFD – IATA kod för en flygbas i Storbritannien, se Fairford Royal Air Force Base